Flandria puede hacer referencia a:
 Flandes (Latín)
 Villa Flandria : ver José María Jáuregui
 Flandria, club deportivo de Buenos Aires;
 Flandria (equipo ciclista), un equipo ciclista belga.